American Legion Memorial Park ist der Name folgender Grünanlagen in den Vereinigten Staaten:

 American Legion Memorial Park (Colorado), Park im Gunnison County, Colorado
 American Legion Memorial Park (Minnesota), Park im Itasca County, Minnesota
 American Legion Memorial Park (Washington), Park im Snohomish County (Everett), Washington